Франц Штоппель (, род. 3 октября 1931, Вена) — австрийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Бронзовый призер чемпионатов Австрии 1965, 1967 и 1977 гг.

В составе сборной Австрии участник четырех шахматных олимпиад, предварительных соревнований командных первенств Европы, Кубков Клары Бенедикт и ряда международных командных матчей.

В 1969 г. представлял Австрию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Штоппеля в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Штоппеля на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Вене
Мастера ФИДЕ по шахматам